siekierka (Rhodeus sericeus), inaczej różanka pospolita – gatunek ryby z rodziny karpiowatych

2 miejscowości w Polsce:
 Siekierka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Siekierka – wieś w Polsce położona w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra.

rzeki w Polsce:
 Siekierka – dopływ Kwisy
 Siekierka – dopływ Narwi
miejscowości na Białorusi

 Siekierka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.